Звездан може бити:

 Звездан (биљка), врста зељасте биљке
 Звездан (Зајечар), насељено место града Зајечара
 Звездан (име), лично име